Tioga é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Tioga (Nova Iorque)
Condado de Tioga (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos